Rue du Chevaleret est une rue de Paris.
 Chevaleret est une station du métro de Paris.